Lewis County finns på ett antal platser i USA:

 Lewis County, Idaho 
 Lewis County, Kentucky 
 Lewis County, Missouri 
 Lewis County, New York 
 Lewis County, Tennessee 
 Lewis County, Washington 
 Lewis County, West Virginia